Огублённый (огу́бленный) гласный переднего ряда средне-нижнего подъёма — гласный звук, используемый в некоторых языках мира. Обозначения в МФА — œ, в алфавите X-SAMPA — 9. Символ œ является лигатурой букв o и e.

Символ ɶ, капительная версия лигатуры Œ, используется для изображения огубленного гласного переднего ряда нижнего подъёма.

Примеры

Примечания

Литература 
 

Гласные средне-нижнего подъёма
Огублённые гласные
Гласные переднего ряда
Ё